Alza il volume (Pump Up the Volume) – film di Allan Moyle del 1990
Alza il volume – singolo di Giorgio Prezioso e di Fabri Fibra del 2015